Момчилов може да се отнася за:
 Иван Момчилов, няколко души с това име
 Никола Момчилов (1891-1964), български финансист и дипломат
 Петко Момчилов (1864-1923), български архитект
 Христо Момчилов (1873-1928), български лекар